de basketbalafdeling Hapoel Jeruzalem BC en
 de voetbalafdeling Hapoel Jeruzalem FC van de plaatselijke Hapoel sportorganisatie in Jeruzalem